Tia Dalma è la sacerdotessa voodoo (nella versione originale parla un inglese caratterizzato da un accento che ricorda quello dei vudù) che appare nel secondo e nel terzo capitolo di Pirati dei Caraibi, parto della mente di Gore Verbinski. È interpretata da Naomie Harris.
Nel terzo film si scopre che in realtà è la dea Calypso, l'ex amante di Davy Jones.
Il giorno in cui quest'ultimo, dopo 10 anni passati in mare, poté scendere a terra per restare con lei, Calypso non si presentò, e quindi Jones decise di rivelare ai Pirati Nobili come imprigionarla in forma umana.

Biografia

Prima dei film 
Calypso era la dea del mare, un giorno incontrò e si innamorò di un uomo di nome Davy Jones, il quale era un brav'uomo, nonché lupo di mare. Gli assegnó un compito che gli avrebbe dato l'immortalità: essere il capitano di una nave indistruttibile: l'Olandese Volante, e traghettare le anime di coloro che sono morti in mare, fino a un luogo in confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti (che in futuro verrà rinominato “lo Scrigno di Davy Jones”) a patto che scenda a terra una volta ogni dieci anni. Quando Jones ebbe svolto il suo compito e tornò a terra, non trovò Calypso ad aspettarlo, poiché lo aveva tradito.

Calypso venne a sua insaputa tradita da Davy Jones, che persuase i Pirati a imprigionarla nella sua forma umana e così fu. Calypso divenne un essere umano, sotto il nome di Tia Dalma, mentre Jones corruppe se stesso e diventò un mostro umanoide (il corpo da uomo, la faccia da polpo, i tentacoli al posto della barba, un lungo tentacolo al posto dell'indice della mano destra, una chela di granchio al posto del braccio destro e della mano destra, una gamba di granchio al posto della gamba destra). Tia Dalma fece la conoscenza con Jack Sparrow, il quale presumibilmente diventò il suo fidanzato.

Qualche anno dopo Tia Dalma prese il corpo del defunto Hector Barbossa dalla caverna Isla De Muerta e lo portò nella sua baracca preparandosi a resuscitarlo. Con Barbossa vivo e alla ricerca di Jack, Tia Dalma avrebbe reso nuovamente la fratellanza dei nove pirati nobili completa e in grado di liberarla dal corpo umano.

La maledizione del forziere fantasma 

Tia Dalma appare per la prima volta nel secondo film dove aiuta Jack Sparrow e i suoi amici a trovare Davy Jones (ora malvagio e spietato, e noto come il Diavolo del Mare) e dona a Jack Sparrow un vaso di terra da usare in casi di emergenza. Quando Jack Sparrow finisce nello Scrigno di Davy Jones, Tia Dalma riesce a saperlo e grazie ai suoi poteri da dea. Il redivivo Capitan Barbossa, rivela ai sopravvissuti che lo vuole usare come capitano della spedizione per salvare Jack dallo Scrigno di Davy Jones, rivelando anche che Jack non è morto, ma è tuttavia intrappolato in un luogo tra i confini del mondo.

Ai confini del mondo 

Nel terzo film Tia Dalma fa parte della spedizione per salvare Jack Sparrow dallo Scrigno del perfido Davy Jones. Dopo alcuni ostacoli riescono a liberare Jack dallo Scrigno, salvandolo. In seguito Tia Dalma minaccia Barbossa dicendogli che lo avrebbe rimandato nel mondo dei morti se non l'avesse fatta tornare dea. Prima della battaglia, incontra Davy Jones e, dopo aver rivelato che non si presentò da lui dopo i primi dieci anni fu che la sua stessa natura la portò a non farlo, dicendo inoltre che Davy Jones ha nascosto il suo cuore anziché donarlo a lei. Infine i due rinnovano il loro amore ed ella dichiara che, una volta libera, si vendicherà sui pirati col suo potere. Alla fine del film prima della battaglia finale, Calypso viene liberata dalla sua forma umana (Tia Dalma) ma, dopo aver scoperto da Will Turner che fu proprio Davy Jones a rivelare al primo Consiglio della Fratellanza come imprigionarla, decide di risparmiare i pirati limitandosi solo ad insultarli prima di scomparire. Non sapendo per quale delle due parti parteggiare, Calypso crea poi un gigantesco maelstrom per dare ai pirati un vantaggio contro l'immortalità dell'Olandese Volante, in modo tale da avere uno scontro alla pari.

Altre apparizioni 
Tia Dalma è presente nel terzo capitolo dei videogiochi Kingdom Hearts nel mondo dei Caraibi.

Voci correlate 
 Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma
 Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di Pirati dei Caraibi
Streghe nelle opere di fantasia
Divinità nelle opere di fantasia